Плей-оф Кубка Стенлі 1990 — стартував після регулярного чемпіонату 4 квітня та фінішував 24 травня 1990.

Учасники плей-оф

Конференція Принца Уельського

Дивізіон Адамса 
 Бостон Брюїнс, чемпіон дивізіону Адамса, Конференції Принца Уельського, Кубок Президента – 101 очко
 Баффало Сейбрс – 98 очок
 Монреаль Канадієнс – 93 очка
 Гартфорд Вейлерс – 85 очок

Дивізіон Патрик 
 Нью-Йорк Рейнджерс, чемпіон дивізіону Патрика – 85 очок
 Нью-Джерсі Девілс – 83 очка
 Вашингтон Кепіталс – 78 очок
 Нью-Йорк Айлендерс – 73 очка

Конференція Кларенса Кемпбела

Дивізіон Норріса 
 Чикаго Блекгокс, чемпіон дивізіону Норріса – 88 очок
 Сент-Луїс Блюз – 83 очка
 Торонто Мейпл-Ліфс – 80 очок
 Міннесота Норт-Старс – 76 очок

Дивізіон Смайт 
 Калгарі Флеймс, чемпіон дивізіону Смайт, Конференції Кларенса Кемпбела – 99 очок
 Едмонтон Ойлерс – 90 очок
 Вінніпег Джетс – 85 очок
 Лос-Анджелес Кінгс – 75 очок

Плей-оф

1/8 фіналу 
Конференція Принца Уельського

Конференція Кларенса Кемпбела

Чвертьфінали 
Конференція Принца Уельського

Конференція Кларенса Кемпбела

Півфінали

Фінал Кубка Стенлі

Статистика

Найкращі бомбардири плей-оф

Джерела 
 Архів  

Сезон НХЛ 1989—1990